Ива́н Проко́фьевич А́душкин ( — 8 января 1975) — участник Великой Отечественной войны, командир танковой роты 64-й отдельной гвардейской танковой бригады (1-й танковой армии, 1-го Украинского фронта), Герой Советского Союза (1944), гвардии капитан.

Биография 
Родился 23 июня 1916 года в селе Симкино Бузаевской волости Ардатовского уезда Симбирской губернии (ныне Большеберезниковского района Республики Мордовия) в семье крестьянина. Окончил 7 классов. Работал пастухом, лесорубом, механизатором, бригадиром транспортной бригады в колхозе «Красная сосна» Большеберезниковекого района. Мордвин

В РККА с 1937 года. В 1938 году окончил полковую школу. Участвовал в советско-финской войне, в должности водителя на танке БТ-7. Был тяжело ранен. Член КПСС с 1940 года.

В Великой Отечественной войне — с 1941 года. В 1943 году окончил автобронетанковые курсы усовершенствования офицерского состава. Воевал под Сталинградом и Кировоградом. Под Сталинградом сбил самолёт из танковой пушки.

Особо отличился в наступательных боях в Западной Буковине с 21 по 30 марта 1944 года. Из наградного листа о боях за город Черновицы:
…Первым под огнём противника форсировал Прут, ворвался на окраину города, принял бой, разгромил несколько вражеских эшелонов. Рота Адушкина за три дня упорных боев уничтожила 21 танк, среди них — одиннадцать «тигров» и самоходку, 104 автомашины, два бронетранспортера, три пушки, шесть пулеметов, четыре эшелона с танками, боеприпасами, 315 фашистов, освободила 162 пленных. Лично коммунист Адушкин уничтожил пять танков (среди них «тигр»), самоходку, бронетранспортер, 17 автомашин с фашистами.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2411) гвардии старшему лейтенанту Ивану Прокофьевичу Адушкину присвоено 26 апреля 1944 года.

В конце войны И. П. Адушкин был ранен. С 1945 года в запасе, жил и работал в Тернополе. Умер 8 января 1975 года. Похоронен на  в Тернополе.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» № 2411 Героя Советского Союза (26 апреля 1944)
 Два ордена Ленина (22 апреля 1942, 26 апреля 1944)
 Два ордена Октябрьской Революции
 Орден Красной Звезды
 Орден «Знак Почёта»
 Медали

Семья 
Отец — Прокофий Адушкин, бывший батрак, воевал в гражданскую войну за советскую власть, погиб. Брат Илья, сёстры Домна и Мария. Жена — Васса Ивановна.

Память 
Почётный гражданин городов Черновцы и Сливен (Болгария).

Примечания

Литература 
 
 Геройская быль — Саранск: Мордкиз, 1985.
 Гусар Ю. День Перемоги зустрів у Берліні / Юхим Гусар // Ветеран Буковини. — 2013. — 27 травня (№ 1—2). — С. 4.

Ссылки 
 
 Герой Советского Союза Адушкин Иван Прокофьевич

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Танкисты Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Почётные граждане Черновцов
Почётные граждане Сливена